Diagana est un nom de famille soninke. On les trouve au Mali, en
Mauritanie, au Sénégal, en Gambie... En Mauritanie, on les retrouve principalement dans la ville de Kaédi.

Sport 
Stéphane Diagana (né le 23 juillet 1969 à Saint-Affrique) est un athlète français spécialiste du 400 m haies. Le  à Athènes, il devient le premier champion du monde d'athlétisme masculin français. Il détient par ailleurs le record d'Europe du  haies en , performance réalisée le 5 juillet 1995 lors du meeting de Lausanne.
Oumar Diagana dit Faras a été dans les années 1980 le plus grand footballeur de la ville de Kaedi. Après son baccalauréat, il fit des études de Géologie. Il est actuellement haut cadre au Ministère des Mines en Mauritanie.

Autre
Moussa Diagana (M'Bout, 1946-2018) est un écrivain mauritanien francophone. Il a étudié à Nouakchott, en Tunisie et à la Sorbonne et a travaillé au Mali avant son décès.
Sidi Mohamed Diagana était un homme politique mauritanien, plusieurs fois ministre sous le régime de Moktar Ould Daddah, premier président de la République islamique de Mauritanie, il a notamment occupé le poste de ministre de la Défense. Il est considéré comme un des pères fondateurs de la Mauritanie.
Hadya Kaou Diagana était un homme d'affaires et industriel mauritanien décédé en 2013. Il était PDG de HKD Ciprochimie.
Ousmane Diagana est un haut fonctionnaire mauritanien de la Banque mondiale qui a été lauréat en 2008 du prix du meilleur manager de la banque mondiale. Il est aujourd'hui vice-président de la banque mondiale, chargé des ressources humaines.
Ousmane Moussa Diagana, poète mauritanien francophone et professeur de linguistique (Doctorat d Etat) à l université de Nouakchott. Il fut le grand spécialiste de la langue et de la culture soninke. Il a consacré  beaucoup de travaux à  ce domaine, entre autres un dictionnaire bilingue soninke-français, une grammaire soninke et un recueil de chant traditionnels soninke. Il a formé par ailleurs nombre d étudiants mauritaniens et étrangers devenus à leur tour des professeurs.
Il est décédé le 9 août 2001 à  Nouakchott l âge de 50 ans.
Toka Diagana né à Kaédi est un mathématicien de renom. Il enseigne depuis près de 20 ans dans les universités américaines et saoudiennes. Actuellement, il est le Chef de Département de Mathématiques à l'université d'Alabama.
Djimé Diagana est un économiste mauriranien. Ancien directeur de l'union des banques de développement en Mauritanie. Il fut près de 20 ans Secrétaire Général de plusieurs ministères socio-techniques : Plan, Hydraulique, Énergie, pétrole, pêches...
Dieydi Diagana est le premier agrégé de l'Amérique noire en lettres classiques de l'ENS de la rue d ulm (Paris)avec comme camarade de promotion Regis Debray. C'est le premier à avoir réalisé aussi un travail scientifique à la langue soninke à  l'université de la Sorbonne. Il est décédé en février 2020 à  Paris.
Cheikhna Khalilou Diagana est un médecin mauritanien qui a occupé plusieurs fonctions administratives avant d'avoir été nommé directeur de l'école de santé publique de Kiffa dont il a été chargé de créer.
 Mohamed Youssouf Diagana est un haut fonctionnaire qui a occupé de grandes fonctions telles Directeur général du Budget et des comptes publics, SG du Ministère de l'Économie et des Finances, DG de Mauritanie Airlines international, du Banc d Arguin. Actuellement, il est le Président de la Caisse du Dépôt et de Développement (CDD)
Youssouf Diagana est un médecin,ancien ministre et diplomate mauritanien qui a occupé les portefeuilles de ministre de la Santé et celui d'ambassadeur, notamment en Chine, en Allemagne et au Royaume uni.

Patronyme africain